Міжконтинентальний кубок з футболу 1987 — 26-й розіграш Міжконтинентального кубка. У матчі зіграли переможець Кубка європейських чемпіонів 1986—1987 португальський «Порту» та переможець Кубка Лібертадорес 1987 уругвайський «Пеньяроль». Гра відбулася на стадіоні Національному стадіоні у Токіо 13 грудня 1987 року. За підсумками гри титул володаря Міжконтинентального кубка вперше здобув «Порту».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матч

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1986—1987
 Кубок Лібертадорес 1987

Посилання 
 Міжконтинентальний кубок 1987 на rsssf  

1987 у футболі
1987
Футбольні змагання у Токіо
Грудень 1987